A100 oder A 100 steht für:
 Bundesautobahn 100 in Deutschland
 A100 (Elfenbeinküste), Fernstraße in der Elfenbeinküste
 Sony Alpha 100, Kameragehäuse von Sony
 nVIDIA A100, GPU-Rechenprozessor von Nvidia

A-100 steht für:
 A-100 MRL, chinesisches Mehrfachraketensystem
 Berijew A-100, russisches Frühwarnflugzeug
 Doepfer A-100, modularer Synthesizer, siehe Doepfer#Wichtigste_Produkte
 MEKO A-100, Schiffstyp für das polnische Korvettenprojekt der Gawron-Klasse, siehe MEKO 100

A.100 steht für:
 Aero A.100, tschechoslowakisches Mehrzweckflugzeug

A100